Guti (volk), een volk in de Mesopotamische oudheid
Guti (José María Gutiérrez), Spaans voetballer